Collodes är ett släkte av kräftdjur. Collodes ingår i familjen Inachoididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Collodes